— посёлок в Японии, находящийся в уезде Минамимацуура префектуры Нагасаки.

Географическое положение 
Посёлок расположен на острове Гото в префектуре Нагасаки региона Кюсю. С ним граничат города Гото, Сайкай и посёлок Одзика.

Население 
Население посёлка составляет , а плотность —  чел./км².

Символика 
Деревом посёлка считается камелия, цветком — камелия, птицей — Zosterops japonicus.

Примечания

Ссылки 
 
 Официальный сайт

Посёлки префектуры Нагасаки